Dunlop kan som auktorsförkortning betyda:

 Clyde Robert Dunlop
 Jason Dunlop

Robotskapade auktorsförkortningar